Об'єкти NGC
Чаша (сузір'я)
Галактики